Valla (németül Wallern im Burgenland), település Ausztriában, Burgenlandban
 Volary (németül Wallern), település Csehországban, a Prachaticei járásban